On appelle Jeux olympiques de Los Angeles trois grands événements sportifs organisés à Los Angeles, ville des États-Unis :
 Les Jeux olympiques d'été de 1932 ;
 Les Jeux olympiques d'été de 1984 ;
 Les Jeux olympiques d'été de 2028.